Le nom torcular ou Torcular peut désigner :

 le confluent des sinus (torcular avec une minuscule) ;

 l'étoile Omicron Piscium A (Torcular avec une majuscule).